Choren bezeichnet:

 Choren (Döbeln), einen Ortsteil von Döbeln im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen 
 Mehrzahl von Chore, Raumeinheit der Landschaftsökologie
 Choren Industries, chemisches Industrieunternehmen in Freiberg (Sachsen)

Choreń ist der Familienname folgender Personen:

 Zygmunt Choreń (* 1941), polnischer Schiffbauingenieur